Ел Ремолино има више значења:

 Ел Ремолино (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ремолино (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ремолино, Новента и Медио (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ремолино (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ремолино (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ремолино (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ремолино (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ремолино (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ремолино (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ремолино (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ремолино (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ремолино (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ремолино (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ремолино (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ремолино (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ремолино (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ремолино (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ремолино (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ремолино (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ремолино (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ремолино (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ремолино (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ремолино (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Ремолино (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ремолино (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ремолино (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ремолино (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино, Лос Амигос (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ремолино (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику